Replay (engl. Wiederholung, Wiedergabe) bezeichnet:

 eine Literaturgattung, siehe Replay
 Replay – Das zweite Spiel, ein Roman von Ken Grimwood
 Replay (Mode), eine Modemarke
 Replay (Crosby,-Stills-&-Nash-Album), ein Album von Crosby, Stills and Nash
 Replay (Play-Album), ein Album von Play
 Replay (Iyaz-Album), ein Album von Iyaz
 Replay (Lied), ein Lied und die erste Single des Albums von Iyaz
 Replay (Computerspiele), Aufzeichnung einer Computerspiel-Partie

Siehe auch:
 Replay-Angriff (Angriff durch Wiedereinspielung), eine Angriffsform auf die Authentizität von Daten in einem Kommunikationsprotokoll
 Replay Gain, ein Standard bei der Audioverstärkung
 Replay Official, ein Offizieller beim American Football
 Replay Studios, ein ehemaliger deutscher Computerspielentwickler